

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hartb“ beginnt.

Hartb 



Hartbe 
 Hartberger, Sven (* 1958), österreichischer Kulturmanager
 Hartbert von Brandenburg, Bischof von Brandenburg
 Hartbert von Hildesheim, Bischof von Hildesheim (1199–1216)
 Hartbert von Utrecht († 1150), Bischof von Utrecht

Hartbr 
 Hartbrod, Rainer, deutscher Brigadegeneral